Берштейн:
 Бернштейн Едуард — німецький економіст, публіцист та політик.
 Бернштейн Меєр Хаїмович (Медведєв М. Ю., 1852-1925) — співак (ліричний тенор), педагог, антрепренер.
 Бернштейн Микола Олександрович (1896—1966) — російський радянський психофізіолог.
 Бернштейн Михайло Давидович (1875—1960) — радянський художник і педагог.
 Бернштейн Михайло Давидович (1911—2002) — український літературознавець.
 Бернштейн Самуїл Борисович — російський мовознавець
 Бернштейн Сергій Натанович — радянський математик
 Бернштейн-Немировський Людвіг — Історик (Велика Британія), професор сучасної історії Манчестерського університету.
 Карл Бернштейн (англ. Carl Bernstein, 14 лютого 1944, Вашингтон, США). Американський журналіст і письменник. Один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів.
 Мір'ям Бернштейн-Коган (спочатку Марія (Мар'єм) Яківна Бернштейн-Коган; 14 грудня 1895,[1] Кишинів, Бессарабська губернія — 4 квітня 1991, Тель-Авів, Ізраїль) — єврейська театральна і кіноактриса, піонерка івритського театру у Палестині, художня керівниця першої професійної театральної трупи в країні, літераторка. Лауреатка Державної премії Ізраїлю (1975).
Єврейські прізвища